Адлерсхоф:

 Адлерсхоф — административный район в округе Трептов-Кёпеник Берлина.
 Адлерсхоф — остановочный пункт Берлинской городской электрички.